Dorothea van Denemarken (1504-1547), dochter van Frederik I van Denemarken en echtgenote van Albrecht van Pruisen
Dorothea van Denemarken (1520-1580), dochter van Christiaan II van Denemarken en echtgenote van Frederik II van de Palts
Dorothea van Denemarken (1546-1617),  dochter van  Christiaan III van Denemarken en echtgenote van Willem V van Brunswijk-Lüneburg.